House of cards är engelska och betyder korthus. House of Cards kan referera till:

Litteratur 
 House of Cards (roman) – en roman i brittisk politisk miljö av Michael Dobbs, 1989
 House of Cards (bok) – dokumentär skildring av ett amerikanskt finansföretags konkurs 2008 av William D. Cohan, 2009

Television 
 Maktens män (TV-serie) – första delen av den brittiska TV-serien Maktens män från 1990 av BBC baserad på Dobbs roman, originaltitel: House of Cards
 House of Cards (TV-serie) – en TV-serie från 2013 av Netflix baserad på Dobbs romaner och den brittiska TV-serien men med handlingen överflyttad till USA
 House of Cards – avsnitt av TV-serien  Cityakuten (säsong 1)
 House of Cards – avsnitt av TV-serien Law & Order

Film 
 House of Cards (1917), film från 1917 av Alice Guy-Blaché
 House of Cards – en amerikansk film från 1968 med George Peppard, Inger Stevens och Orson Welles, se Blodig sammansvärjning
 House of Cards (1993) – en amerikansk film från 1993 med Kathleen Turner och Tommy Lee Jones

 Musik 
 House of Cards (låt av Elton John) – låt från 1975 av Elton John
 House of Cards (musikalbum av Saga) – ett musikalbum från 2001 av gruppen Saga
 House of Cards (låt av Radiohead)'' – en låt från 2007 av bandet Radiohead